Класирането по медали от Летните олимпийски игри 2012 е списък с Националните олимпийски комитети, подредени по брой спечелени златни медали на Летните олимпийски игри 2012 в Лондон, провеждащи се от 27 юли до 12 август 2012 г. В игрите участват около 10 490 спортисти от 204 страни, състезаващи се на 302 спортни събития в 26 спорта.

Спортисти от 85 държави са спечелили медал, а 54 държави имат поне един златен медал от Олимпийските игри в Лондон. Бахрейн, Ботсвана, Габон, Гватемала, Гренада, Кипър, Уганда и Черна гора печелят своите първи медали от Олимпийски игри, като Гренада печели за първи път златен медал.

България завършва с два медала, от които един сребърен и един бронзов, и се нарежда на 63 място по класиране на медали. Това е най-слабото представяне на българските спортисти на Летни олимпийски игри от 1952 година насам, когато са проведени Игрите в Хелзинки. В Хелзинки България завършва на 40 място с един бронзов медал на боксьора Борис Георгиев. Интересен факт е, че в Лондон и Хелзинки участват еднакъв брой български спортисти – 63.

Класация

Българските медали

Класиране по спорт 
Това е класация, която показва първите три места по брой спечелени медала във всеки спорт от Олимпийските игри в Лондон 2012. Класирането е направено според броя златни медали спечелени от всяка нация, като на 1-во място е тази с най-много златни отличия, на 2-ро с второто най-добро представяне и на 3-то с трето най-добро класиране. При липса на спечелен златен медал класирането се извършва според броя сребърни и бронзови отличия в актива. Единствено в колективните спортове има признато от МОК класиране на 1-во, 2-ро и 3-то място по медали.

В скоби е отбелязано мъже (м) и жени (ж). С удебелен шрифт е броят на златните медали от общия брой спечелени медали във всеки спорт. Тенисът на маса, софтболът и стрелбата с лък са отделни олимпийски спортове, но са включени в една група с подобните им спортове.

Отнети медали 
 На 13 август 2012 г. МОК отнема златния медал на Наджея Остапчук от Беларус спечелена в дисциплината тласкане на гюле, след положителна допинг проба.

Бележки

Външни препратки 

 Официална страница
 Официална страница – разпределение по медали

Летни олимпийски игри 2012